Gornji Grad bezeichnet:

 Gornji Grad (Slowenien), Gemeinde in Slowenien
 Gornji Grad (Kroatien), Stadtviertel von Zagreb
 Gornji Grad-Medveščak, Stadtviertel von Zagreb